Schiff 111 steht für:

 Schiff 111, anderer Name der Hanonia
 Schiff 111, nicht fertiggestelltes Schlachtschiff der Yamato-Klasse, siehe Yamato-Klasse #Schiff 111